Cierzpięty (polnisch) oder Czierspienten (deutsch) ist der Name folgender Orte:
 Cierzpięty (Ostróda), Ortschaft der Stadt Ostróda, Powiat Ostródzki,  Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1902: Czierspienten, 1902 bis 1945 Treuwalde, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Cierzpięty (Orzysz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1905: Czierspienten, 1905 bis 1945 Seehöhe, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Cierzpięty (Piecki), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1906: Czierspienten, 1906 bis 1945 Zollernhöhe, Kreis Sensburg, Ostpreußen